De broers Bob en Mike Bryan uit de Verenigde Staten wisten hun titel in het dubbelspel op de Australian Open 2010 bij de mannen met succes te verdedigen. Zij wonnen in de finale van Daniel Nestor en Nenad Zimonjić met 6-3, 7-6, 6-3.

Uitslagen

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links
 Officiële site Australian Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de officiële site van de Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2010